Rainbow Lake peut faire référence à :

Toponymie

Canada 
Rainbow Lake (Alberta).

États-Unis 
 
 , en Arkansas ;
 , en Arkansas ;
 , en Arkansas ;
  ;
 Lac Rainbow (Rainbow Lake), un lac dans la , en Californie ;
 Le lac Rainbow, un lac dans le comté de Shasta, en Californie ;* Lac Rainbow (Rainbow Lake) dans le Comté de Granite, au Montana.
 Lac Rainbow (Rainbow Lake) dans le Comté de Lake, au Montana.
  (Rainbow Lake) dans le Comté de Custer (Idaho).
 Rainbow Lakes Estates.

Musique 
 "Rainbow Lake", chanson de l'album Eroica de Wendy & Lisa.

Références